Karabaš může být:
 Karabaš (Čeljabinská oblast) – město v Čeljabinské oblasti v Rusku
 Karabaš (Tatarstán) – sídlo městského typu v Tatarstánu v Rusku
 karabaš (pes) – typ anatolského pasteveckého psa
jiné
 karabašský kůň – plemeno koně